Osoby o tym nazwisku:
 Dustin Rhodes (właśc. Dustin Patrick Runnels) – amerykański zawodowy zapaśnik
 Mike Runnels – amerykański polityk

Inne:
 Hrabstwo Runnels – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas